Louis Page peut faire référence à : 
 Louis Page (1905-1990), directeur de la photographie français ;
  (1899-1959), footballeur anglais ;
 Louis Page, série télévisée française diffusée entre 1998 et 2009.

Voir aussi 
  (née en 1955), écrivain britannique.

Homonymie de personnes